Wisconsin Death Trip е дебютен студиен албум на индъстриъл метъл групата Static-X, който е издаден на 23 март 1999 г. от Warner Bros. През август 2001 г., албума е сертифициран като платинен. Носи името на едноименната книга на Майкъл Лесай. Песента Bled for Days е включена във филма Универсален войник 2: Завръщането.

Състав 
 Уейн Статик – вокали и китара
 Коичи Фукуда – китара
 Тони Кампос – бас
 Кен Джей – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 

Албуми на Статик Екс
Музикални албуми от 1999 година
Дебютни албуми